Yeomans steht für:
 Yeomans (Familienname)
 (2956) Yeomans, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Youmans
 Yeoman (Begriffsklärung)